Kinder, Louisiana, grad u saveznoj američkoj državi Louisiani
 Kinder (rijeka), rijeka u Engleskoj, pritoka Mersey
 Kinder Surprise, poslastica
 Virtus Bologna, talijanski košarkaški klub iz Bologne, koji se u periodu 1996. – 2002. zvao Kinder Bologna